Velika nagrada Brazilije 1977 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1977. Odvijala se je 23. januarja 1977.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 40
| 1:45:07,72
| 2
| 9
|-
! 2
| 1
| James Hunt
| McLaren-Ford
| 40
| + 10,71 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 11
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 40
| + 1:47.51
| 13
| 4
|-
! 4
| 28
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 39
| +1 krog
| 16
| 3
|-
! 5
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 39
| +1 krog
| 10
| 2
|-
! 6
| 17
|  Renzo Zorzi
| Shadow-Ford
| 39
| +1 krog
| 18
| 1
|-
! 7
| 29
|  Ingo Hoffman
| Fittipaldi-Ford
| 38
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! Ods
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Alfa Romeo
| 33
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 33
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 18
|  Hans Binder
| Surtees-Ford
| 32
| Vzmetenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 30
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 26
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 23
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 19
| Vžig
| 3
|  
|-
! Ods
| 9
|  Alex Ribeiro
| March-Ford
| 16
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 12
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ronnie Peterson
| Tyrrell-Ford
| 12
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 22
|  Clay Regazzoni
| Ensign-Ford
| 12
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 11
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 11
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 10
|  Ian Scheckter
| March-Ford
| 1
| Prenos
| 17
|  
|-
! Ods
| 14
|  Larry Perkins
| BRM
| 1
| Pregrevanje
| 22
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: James Hunt 2'34.550

Formula 1 sezona 1977
1977